Красная Горка — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения.

С 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Шевницкое сельское поселение, с 8 апреля 2009 года по 28 апреля 2015 года — в Разинское сельского поселения.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 38,4 км.

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района